Pierre Roche peut faire référence à :
 Fernand Massignon dit Pierre Roche (1855-1922), sculpteur, peintre, céramiste, décorateur et graveur-médailleur français ;
 Pierre Roche (1919-2001), chanteur, pianiste et compositeur français.